Rosa Estaràs i Valeri (1893-1972), mestra que va innovar la pedagogia als Balears
 Rosa Estaràs Ferragut (1965), política conservadora de Mallorca